Sandy Wilson peut désigner :
 Sandy Wilson  (1924-2014), un auteur-compositeur britannique ;
 Sandy Wilson (née en 1947), une réalisatrice et scénariste canadienne.